Avant-Garde, avantgarde, avant-garde of AvantGarde kan verwijzen naar:
 Avant-garde, een kunststroming
 AvantGarde, een tijdschrift
 Avant-Garde (automerk), een Frans automerk